Донга — топоним. Может означать:

 Донга — река, левый приток Качи.
 Донга (департамент) — департамент Бенина.

См. также 
 Горы Бутана